Fulcrum kan avse:

 Fulcrum – tidigare svenskt holdingbolag ägt av Axel Wenner-Gren
 Fulcrum, Antarktis – bergstopp i Östantarktis
 MiG-29 Fulcrum – av Nato använt rapporteringsnamn för ett sovjetiskt, senare ryskt, jaktplan